Алексей Угаров:
 Угаров, Алексей Алексеевич (1930—2011) — российский металлург, гендиректор Оскольского электрометаллургического комбината.
 Угаров, Алексей Михайлович (род. 1985) — белорусский хоккеист.
 Угаров, Алексей Сергеевич (1909—1998) — советский альпинист.